The Event (televisieserie), een Amerikaanse samenzweringsthriller- en sciencefictionserie (2010-2011)
 The Event (2003), een Canadees-Amerikaanse dramafilm uit 2003 met Olympia Dukakis
 The Event (2015), een Belgisch-Nederlandse documentairefilm uit 2015 over de Augustusstaatsgreep in Moskou (1991)